Innartalik bezeichnet:
 Innartalik (Berg, Maniitsoq, nördlich), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Innartalik (Berg, Maniitsoq, südlich), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Innartalik (Insel, Saattut Kangilliit), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Innartalik (Insel, Saqqarliit), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Innartalik (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Innartalik (Insel, Akulleq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Innartalik (Insel, Imillup Sallersua), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Innartalik (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Innartalik (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Innartalik (Insel, Akia), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Innartalik (Insel, Nunakuluut), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Innartalik (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Innartalik (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland